Franciaország
Saliceto, település Haute-Corse megyében

 Olaszország
Saliceto, település Piemont régióban, Cuneo megyében